Le prix du Premier roman du Doubs est un prix remis annuellement au salon du livre de Besançon à l'auteur d'un premier roman publié dans l'année. Il est doté d'un chèque de  offert par le conseil général du Doubs.

Palmarès 
 2002 : Denis Labayle pour Cruelles retrouvailles chez Juillard
 2003 : ?? 
 2004 : Delphine Coulin pour Les traces chez Grasset
 2005 : Jessica Nelson pour Mesdames, souriez chez Fayard
 2006 : Laurent Quintreau pour Marge Brute chez Denoël
 2007 : Virginie Ollagnier pour Toutes ces vies qu'on abandonne chez Liana Levi
 2008 : Aude Walker pour Saloon chez Denoël
 2009 : Béatrice Fontanel pour L’homme barbelé chez Grasset
 2010 : Arthur Dreyfus pour La synthèse du Camphre chez Gallimard
 2011 : Titiou Lecoq pour Les Morues chez Au Diable Vauvert
 2012 : Yannick Grannec pour La déesse des petites victoires chez Éditions Anne Carrière.

Notes et références 

Prix littéraire en France
Prix récompensant l'auteur d'un premier roman
Culture dans le Doubs